Puschkinskaja ist der Name mehrerer U-Bahnhöfe:

 Puschkinskaja (Metro Moskau)
 Puschkinskaja (Metro Sankt Petersburg)